Назва Галицьке Євангеліє може означати:

 Крилоське / Галицьке Євангеліє — рукописне Євангеліє від 1144 року.
 Євсевієве / Галицьке Євангеліє — перепис фрагментів тексту Євангелія від Іоанна від 1283 року.
 Галицьке євангеліє — рукописне Євангеліє апракос, що написане у 1357 році.

Див. також 

 Євангеліє
 Пересопницьке Євангеліє